Bruce Aikenhead (1923-2019), ingénieur et physicien aérospatial canadien.
 Mary Aikenhead (1787-1858), en religion sœur Marie Augustine, religieuse irlandaise, fondatrice des sœurs de la Charité d'Irlande.
 Thomas Aikenhead (1676–1697), étudiant écossais exécuté pour blasphème.